Сония Асселах (; ) — алжирская дзюдоистка, представительница тяжёлой весовой категории. Выступает за национальную сборную Алжира по дзюдо с 2010 года, многократная чемпионка Африки, дважды серебряная призёрка Африканских игр, обладательница бронзовой медали Средиземноморских игр, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Сония Асселах родилась 20 августа 1991 года в городе Тизи-Узу, Алжир.

Впервые заявила о себе в дзюдо в сезоне 2010 года, когда стала чемпионкой Алжира среди юниоров и выиграла две бронзовые медали на взрослом чемпионате страны: в тяжёлой и абсолютной весовых категориях.

В 2011 году вошла в основной состав алжирской национальной сборной, выиграла серебряную медаль на Всеафриканских играх в Мапуту, получила золото и серебро на Панарабских играх в Дохе, взяла бронзу на чемпионате Африки в Дакаре, отметилась выступлением на чемпионате мира в Париже, где в 1/8 финала тяжёлого веса была побеждена японкой Микой Сугимото.

В 2012 году выиграла национальное первенство в тяжёлой и открытой весовых категориях, в тяжёлом весе победила на чемпионате Африки в Агадире, стала серебряной призёркой этапа Кубка мира в Бухаресте. Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне, однако уже в стартовом поединке проиграла британке Карине Брайант и сразу же выбыла из борьбы за медали.

После лондонской Олимпиады Асселах осталась в составе дзюдоистской команды Алжира на ещё один олимпийский цикл и продолжила принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2013 году она выиграла серебряные медали на Кубке мира в Мадриде и на Гран-при Абу-Даби, взяла бронзу на африканском первенстве в Мапуто, выступила на мировом первенстве в Рио-де-Жанейро, где в 1/16 финала потерпела поражение от представительницы Казахстана Гульжан Иссановой.

В 2014 году победила в открытом весе на чемпионате Африки в Порт-Луи, в то время как в тяжёлой весовой категории удостоилась серебра. Также выиграла серебряную медаль на Кубке мира в Порт-Луи. Участвовала в чемпионате мира в Челябинске, уступив в стартовом поединке немке Ясмин Кюльбс.

В 2015 году побывала на Африканских играх в Браззавиле, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в тяжёлой весовой категории. Боролась на мировом первенстве в Астане.

Находясь в числе лидеров алжирской национальной сборной, благополучно прошла отбор на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, причём на церемонии открытия несла знамя своей страны. Тем не менее, большого успеха здесь не добилась — в первом же поединке категории свыше 78 кг проиграла китаянке Юй Сун и тем самым лишилась всяких шансов на попадание в число призёров.

В 2017 году Сония Асселах в очередной раз стала чемпионкой Африки, выиграла бронзовую медаль на Играх исламской солидарности в Баку, выступила на чемпионате мира в Будапеште.

В 2018 году выиграла бронзовую медаль на Средиземноморских играх в Таррагоне.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Сония Асселах — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Чемпионы Алжира по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Африки по дзюдо